Le sigle SPL peut désigner :

Sport 
 La Scottish Premier League, le Championnat d'Écosse de football ;
 La Semi Pro League, compétition européenne de paintball ;
 La StarCraft ProLeague communément appelée ProLeague, compétition sud-coréenne par équipe se disputant entre les équipes affiliées à la KeSPA sur le jeu StarCraft : Brood War puis sur le jeu StarCraft 2 depuis .

Informatique 
 Le Shakespeare Programming Language, un langage de programmation dont le code source ressemble à des pièces de théâtre de Shakespeare ;
 La Standard PHP Library (en français bibliothèque standard PHP) est une collection d'interfaces et de classes qui ont été créées afin de résoudre les problèmes communs.
 Le SPL Programming Language, un langage de programmation ;
 Dans le domaine des systèmes embarqués, le Secondary Program Loader, micrologiciel (ou firmware), typiquement Das U-Boot ou sont évolution, Barebox, ayant pour tâche le chargement du noyau de système d'exploitation.

Économie, politique et société 
 Un Système productif local.
 Une Société publique locale, une structure juridique destinée à la gestion de services ou d'équipements publics (en France).
 Secular Pro-Life, organisation anti-avortement américaine.

Transports 
 Les Super Poids-Lourds catégorie C1 du Permis de conduire Français ;
 Societé Paridu Letourneur, matériaux routier.
 Student Pilot Licence ou licence d'élève-pilote, qui permet de piloter un aéronef en compagnie d'un instructeur à partir de 16 ans.

Autres 
 Le Sound Pressure Level, pour les décibels SPL (dBSPL) ;
 Un film hongkongais réalisé par Wilson Yip en 2006, SPL : Sha po lang.